Woodbridge (Nova Jersey)
Woodbridge (Suffolk)
Woodbridge (Virgínia)
North Woodbridge
South Woodbridge

Desambiguações de topônimos